

Toponymes 

 Portugal
 Comté de Portugal

Divers 
 Portugal, une bande dessinée du Français Cyril Pedrosa publiée en 2011 par Dupuis dans la collection « Aire libre » ;
 Portugal. The Man ;
 .

Patronyme 

 Alfonso Portugal Díaz (1934-2016), joueur de football international mexicain
 Anne Portugal
 
  (1984-2014), footballeur et commentateur sportif mexicain
 
 Marcos António da Fonseca Portuga (1762-1830), compositeur et organiste portugais